Ел Ховеро има више значења:

 Ел Ховеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ховеро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику